Claudio Ettore Masin, attore e regista cinematografico argentino naturalizzato italiano
George Masin, schermidore statunitense
Gigi Masin, compositore e musicista italiano